Cat Lake kan syfta på följande:
 Cat Lake, Antarktis, en sjö i Antarktis
 Cat Lake, Ontario, en sjö i Kanada